Nature kan syfta på

Nature – en vetenskaplig tidskrift
Nature (musikgrupp) – ett svenskt rockband
Nature (album) – ett album av den svenska gruppen Bye Bye Bicycle
Nature (rap-artist) (1979–), en amerikansk rappare